

Geografia
 Barroso – comune brasiliano nello Stato del Minas Gerais

Persone
 Adrualdo Barroso da Silva, noto come Duca (1934) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Agustina Barroso (1993) – calciatrice argentina
 Ary Barroso (1903-1964) – pianista, compositore e giornalista brasiliano
 Florentino Asensio Barroso (1877-1936) – vescovo cattolico spagnolo, proclamato beato nel 1997
 Francimar Barroso (1980) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Gustavo Barroso (1888-1957) – scrittore, politico e avvocato brasiliano
 Inezita Barroso, nome d'arte di Ignez Madalena Aranha de Lima (1925-2015) – cantante, attrice, compositrice e conduttrice televisiva e radiofonica brasiliana
 Javier Barroso (1903-1990) – architetto, calciatore e dirigente sportivo spagnolo
 Jorge Barroso (1987) – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 José Barroso (1956) – politico e accademico portoghese, presidente della Commissione europea dal 2004 al 2014
 José Barroso (1970)– allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 José Barroso Chávez (1925-2008) – imprenditore messicano
 José Luis Moreno Barroso, meglio conosciuto come Joselu (1991) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Julio Barroso (1985) – calciatore argentino naturalizzato cileno, di ruolo difensore 
 Maria Barroso (1925-2015) – politica e attrice portoghese, moglie del presidente Mário Soares
 Pedro Gómez Barroso il Giovane (1322/1325-1374) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Pedro Gómez Barroso il Vecchio (1270-1345) – cardinale e vescovo spagnolo
 Pero Gomez Barroso (...–...) – trovatore portoghese del XIII secolo
 Toninho Barroso (1951) – allenatore di calcio brasiliano
 Xavi Barroso, propr. Xavier Barroso (1992) – hockeista su pista spagnolo

Altro
 Commissione Barroso I – Commissione europea presieduta da José Manuel Durão Barroso, in carica dal 2004 al 2010
 Commissione Barroso II – Commissione europea in carica dal 2010 al 2014

Pagine correlate
 Barros